La famille Binder, carrossiers à Paris, fondateurs et propriétaires de la plus importante fabrique de voitures hippomobiles au  (et propriétaires du dernier hôtel particulier de l'avenue des Champs-Élysées à Paris) :
 Jean Jacques Binder (1783-1846), fondateur
 Charles Jean Binder l’Aîné
 Louis Binder (1821-1910), conseiller municipal de Paris
 Jules Binder, les trois fils de Jean Jacques fondent Binder Frères en 1847
 Henry Binder, quatrième fils, crée sa propre maison
 Alexander Binder, photographe allemand mort en 1929
 Aranka Binder (née en 1966), tireuse sportive serbe
 Brad Binder (né en 1995), pilote de vitesse moto sud-africain
 Carl Binder, scénariste de séries télévisées américaines de 1995 à 2009
 Christa Binder (née en 1947), historienne des mathématiques autrichienne
 Christlieb Siegmund Binder (1723-1789), claveciniste, organiste et compositeur allemand
 Claudia R. Binder, scientifique interdisciplinaire suisse, canadienne et colombienne
 Franz Binder (1911-1989), joueur puis entraîneur de football autrichien
 Hans Binder (né en 1948), pilote automobile autrichien
 Jakob Binder (1866-1932), homme politique allemand
 Joseph Binder (1898-1972), affichiste autrichien
 Julius Binder (1870-1939), philosophe du droit allemand
 Karl Binder (1816-1860), compositeur autrichien
 Maurice Binder (1857-1944), homme politique français
 Max Binder (né en 1947), homme politique suisse
 Mike Binder (né en 1958), personnalité du cinéma américain
 Nora Binder (née en 1984), actrice allemande
 Otto Binder (19111974), auteur américain de science-fiction et scénariste de bande dessinée
 Rebecca Binder (née en 1951), architecte américaine
 René Binder (né en 1992), pilote automobile autrichien
 Roland Binder (né en 1940), pilote automobile allemand
 Steve Binder, réalisateur, producteur, scénariste et monteur de télévision de 1961 à 1999

Toponymie 
 Tchad
 Binder (Tchad), est une localité du Tchad, siège du Lamidat de Binder
 Le Mayo-Binder est un cours d'eau du Tchad affluent du Mayo Kébi
 Mayo-Binder (ou: Mayo Binder), un des 3 départements composant la région du Mayo-Kebbi Ouest au Tchad

 Mongolie
 Binder, un sum de l'aïmag de Khentii

Voir aussi
 le bandage de la poitrine généralement effectué par les hommes trans
 le passage Binder, une voie du  de Paris, en France
 Binder Motorenbau GmbH
 le Binder Flugmotorenbau GmbH EB28 (), un planeur de fabrication allemande
 le Binder Flugmotorenbau GmbH EB29 ()
 Microsoft Binder, un outil de Microsoft Office permettant de grouper plusieurs documents Office en un seul fichier

 les noms associés
 
  (Aybinder),

Références

Homonymie de toponyme